Площа Конституції (Київ) — площа у Печерському районі Києва.
 Площа Конституції (Полтава) — площа у Шевченківському районі Полтави.
 Площа Конституції (Харків)
 Площа Конституції (Донецьк)
 Синтагма, або Площа Конституції — площа в Афінах, розташована перед палацом Грецького парламенту.

Площі